Campanha (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Campanhã, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Porto